Джон Неш () — популярні англійські ім'я та прізвище.

 Відомі носії:

 Джон Неш (; 1928–2015) — американський математик, лауреат Нобелівської премії з економіки 1994 року.
 Джон Неш (; 1752–1835) — британський архітектор, яскравий представник британського ампіру.
 Джон Неш (; 1893–1977) — англійський художник, ілюстратор та графік.

Англійські прізвища